$ – simbolo del dollaro

 Dollaro statunitense –  valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America
 Peso – nome di monete di corso legale in otto paesi dell'America e delle Filippine
 Córdoba nicaraguense – valuta ufficiale del Nicaragua
 Paʻanga tongano – valuta di Tonga
 Escudo capoverdiano – valuta ufficiale delle isole di Capo Verde
 Escudo portoghese – valuta utilizzata in Portogallo prima dell'introduzione dell'euro

 $ - Il genio della rapina (Dollars) – film del 1971.

 $ – album di Mark Sultan del 2010

  –  il Cifrão, segno di valuta simile e segno ufficiale dell'Escudo capoverdiano.
 $ – sigil in programmazione informatica.